Montes (Venezuela), een gemeente in de Venezolaanse staat Sucre
 Montes (Spanje), een comarca in de Spaanse provincie Ciudad Real
 Montes (Portugal), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Alcobaça